

Persone
 Alberto Corradi – fumettista, scrittore e saggista
 Alessio Corradi – pilota motociclistico
 Alfonso Corradi – pittore 
 Antonio Corradi – politico medievale
 Bartolomeo Corradi – politico
 Bernardo Corradi – ceramista di Albissola 
 Clorinda Corradi – cantante contralto
 Corbellino Corradi – politico 
 Domenico Corradi d'Austria – matematico
 Domenico Corradi – ceramista di Albissola
 Egisto Corradi – giornalista
 Filippo Corradi – politico medievale
 Franco Corradi – carabiniere 
 Giacomo Corradi – cardinale
 Giulio Cesare Corradi – librettista
 Giulio Corradi – ex sciatore alpino 
 Giuseppe Corradi – chirurgo e accademico 
 Guido Corradi – politico medievale
 Luigi Corradi (1848-1921) – ingegnere e insegnante
 Luigi Corradi – (1926) ingegnere strutturista
 Maria Adele Corradi – cantautrice, nota come Mariadele
 Nadia Corradi – politica
 Nelly Corradi – attrice, cantante soprano
 Nestore Corradi – scultore e scenografo
 Nicola Corradi – ceramista di Albissola
 Pietro Antonio Corradi – architetto
 Sagramoro Corradi – vescovo

Calciatori
 Bernardo Corradi – calciatore
 Corrado Corradi – calciatore
 Giuseppe Corradi – calciatore
 Roberto Corradi – calciatore
 Sidio Corradi – calciatore

Musica
 Corale Casimiro Corradi – banda musicale di Sestri Ponente
 Filarmonica Sestrese C. Corradi G. Secondo – filarmonica di Sestri Ponente

Altro 
 Corradi – famiglia cremonese di pittori 
 Corradi-Gonzaga – antica famiglia della zona tra Mantova e Reggio Emilia, progenitrice dei Gonzaga, signori di Mantova
 Palazzo Corradi – nel quartiere Parioli di Roma, dove il 6 ottobre 1924 ebbe inizio la prima trasmissione della Unione Radiofonica Italiana

Pagine correlate 
 Corradini
 Corradino